M101 (гаубиця)
 Галактика Цівочне Колесо, M101 за каталогом Мессьє